No Brasil
 Praia da Enseada (Bertioga) - no estado de São Paulo
 Praia da Enseada (Guarujá) - no estado de São Paulo
 Praia da Enseada (São Francisco do Sul) - no estado de Santa Catarina
 Praia da Enseada (Ubatuba) - no estado de São Paulo

Desambiguações de praias